Натуральне число 371
 371 рік до нашої ери
 371 рік нашої ери